Апофизата представлява жилоподобно разклонение от по-голямо плутонично тяло, с дайкообразна форма. Отнася се към типа на несъгласните интрузии и навлиза под ъгъл във вместващите скали, връзката с които може да бъде ясно проследена. Може да има собствени тънки разклонения или да образува цяла мрежа. Съставена е от скали, подобни на тези в основното магмено тяло, като се отличава с дребнокристална или порфирна структура. Обикновено се образува чрез запълване на съществуващи вече пукнатини.

Наименованието на това вулканично образувание произлиза от гръцката дума απόφυσις със значение „израстък“, „разклонение“.

Понякога по-малките рудни жили, разклоняващи се от главната, също се наричат апофизи.

Източници 

Геоморфология
Структурна геология
Магмени образувания